Hastigerella är ett släkte av kräftdjur. Hastigerella ingår i familjen Ectinosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Hastigerella